Ženská čtyřhra Istanbul Cup 2022 probíhala ve druhé polovině dubna 2022. Do deblové soutěže istanbulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-belgický pár Veronika Kuděrmetovová a Elise Mertensová, jehož členky se před rozehráním ze čtyřhry odhlásily.

Vítězkami se staly česko-španělské turnajové trojky Marie Bouzková a Sara Sorribesová Tormová, které ve finále zdolaly dvojici Natela Dzalamidzeová a Kamilla Rachimovová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly první společnou a třetí individuální trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 

  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (odstoupily)
  Caty McNallyová /  Alison Van Uytvancková (odstoupily)
  Marie Bouzková /  Sara Sorribesová Tormová (vítězky) 
  Kaitlyn Christianová /  Lidzija Marozavová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Istanbul Cup
WTA Tour 2022
Tenis v Turecku v roce 2022